Cache (Oklahoma), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Caché (pel·lícula), pel·lícula francesa dirigida per Michael Haneke i estrenada l'any 2005 
 Cache de paranyer o cache de tramper, mena d'amagatall temporal usat pels paranyers del nord del continent americà amb la finalitat d'amagar-hi els aliments per a la campanya, i les pells recollides preparant el viatge de tornada cap a la civilització 
 Memòria cache, memòria d'alta velocitat en la qual s'emmagatzemen les dades que el microprocessador necessita utilitzar immediatament i aquelles que són llegides amb més freqüència